FWI est un sigle qui peut signifier :
 French West Indies, (en français, Antilles françaises).

FWI est un code qui peut signifier :
 Air Caraïbes, une compagnie aérienne régulière française spécialiste des Antilles et de la Guyane, selon le code OACI.

Code OACI